Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1937, den heutigen US Open, besiegte der US-Amerikaner Don Budge den Deutschen Gottfried von Cramm im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 57. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1937 bei slamhistory.com, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1937
1937